Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1947 roku w dniach 14 - 26 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

1947 w tenisie ziemnym
1947 we Francji
French Open według lat